Льопарт — испанская фамилия. Известные носители:
 Льопарт, Мерседес (1895—1970) — испанская оперная певица.
 Льопарт, Хорхе (1952—2020) — испанский спортивный ходок.